Der Name Pluvinel bezeichnet ein altes französisches Adelsgeschlecht, siehe auch
 Antoine de Pluvinel (1555–1620), Reitlehrer von Ludwig XIII.
 Aymar de La Baume Pluvinel (1860–1938), Astronom